Éphise est un prénom masculin fêté le 15 janvier ou le .

Il ne doit pas être confondu avec Éphèse, ancienne cité grecque d'Asie Mineure.

Prénom 
Ce prénom a de nombreuses variantes, Efisio, Effisio, Efiso, Efisino, Ephisius, Éphyse, Ephysius, Fisio, etc. et pour formes féminines Efisia, Effisia, Efisina, Fisia, etc.

Personnes portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Efisio.

Saint chrétien 
 Saint Éphise († 303), apôtre de la Sardaigne, originaire sans doute de Palestine, patron de Cagliari où il est fêté lors de la .

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des prénoms

Prénom masculin